Miejscowości w USA:
 Jamesville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Jamesville (ang. Jamesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Jamesville (ang. Jamesville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton